Гора Нево́ или Небо́, гора Моисе́я (, Har Nevo; , Jabal Nibu), — гора на западе Иордании, к востоку от северной оконечности Мёртвого моря, в 7 км от города Мадабы. Высота — 817 м над уровнем моря.

Согласно Второзаконию, с этой горы Господь показал Моисею всю Землю обетованную: .

На вершине горы находится «Мемориал Моисея» — согласно Библии, он «погребен на долине в земле Моавитской против Беф-Фегора, и никто не знает [места] погребения его даже до сего дня.» (), а это где-то поблизости.

На вершине горы сохранились древние мозаичные панно, остатки первой церкви, построенной в конце IV века с целью отметить место кончины Моисея, и остатки византийского монастыря IV—VI веков. Все это находится под попечением ордена францисканцев.

См. также 
 Гора Синай

Примечания

Ссылки 
 Гора Нево — место кончины пророка Боговидца Моисея
 Город Петра и гора Нево (Небо)

Горы Иордании
Библейские места
Моисей
Захоронения библейских персонажей
Достопримечательности Иордании